Vening Meinesz is een Hollandse achternaam die in de 19e eeuw ontstond door een huwelijk tussen de Amsterdamse belastinginspecteur Hendrik Meinesz en zijn nicht Sjoerdje Veening. Hun zoon Sjoerd Vening Meinesz (geboren in 1833) was de eerste drager van de dubbele naam. Bekende personen met deze achternaam zijn:

Sjoerd Vening Meinesz (1833-1909), Nederlands politicus, journalist en burgemeester van Rotterdam en Amsterdam
Burgemeester Vening Meineszlaan, straat in Amsterdam naar hem vernoemd; Rotterdam kent een Burgemeester Meineszlaan en -plein
Felix Vening Meinesz (1887-1966), Nederlands geofysicus en geodeet. Naar hem genoemd zijn de door hem ontdekte Vening Meineszgordels.
Aage Vening Meinesz (1942-1985), Nederlands meesterkraker, beter bekend onder de naam Aage M.